

Sigle 
 Boiling Water Reactor – reattore nucleare ad acqua bollente, tipologia di reattore nucleare a fissione moderato e refrigerato ad acqua leggera in ebollizione

Codici 
 bwr – codice ISO 639-3 della lingua bura-pabir